Estri: utensili o eina
 Eina (Alta Cerdanya): municipi de l'Alta Cerdanya
 Eina (riu): riu de l'Alta Cerdanya
 Eina (grup musical): grup musical
 Escola Eina: escola de disseny i art